signum (függvény)
 Signum (együttes)
 Opel Signum